Vehicle Dynamic Control − kontrola stabilności pojazdu. 

Jest to nazwa systemu ESP stosowana dla samochodów Alfa Romeo i Nissan.

Zobacz też 

 ESP

Bezpieczeństwo pojazdów
Technika motoryzacyjna